Hanno (ontdekkingsreiziger) (uit het oude Carthago)
 Hanno de Grote, een van de Carthaagse leiders tijdens de Eerste en Tweede Punische Oorlog
 Hanno (olifant)
 Hanno (Saitama) , een stad in de prefectuur Saitama,  Japan.
 Anno II van Keulen, ook wel Hanno van Keulen genaamd (1010 - 1075), aartsbisschop van Keulen en heilige